Op Roland Garros 2019 speelden de vrouwen de wedstrijden in het enkelspel van zondag 26 mei tot en met zaterdag 8 juni.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigster Simona Halep uit Roemenië was het derde reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale, waarin zij werd uitgeschakeld door de Amerikaanse Amanda Anisimova.

Het achtste reekshoofd, Ashleigh Barty uit Australië, won het toer­nooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Tsjechische Markéta Vondroušová in twee sets. Barty wist voor het eerst in haar loop­baan een grandslamtoernooi op haar naam te schrijven. Het was haar vijfde WTA-titel, de tweede van 2019.

De Nederlandse Kiki Bertens was als vierde geplaatst – tijdens haar tweederondepartij moest zij de strijd staken, wegens buikgriep.

Er waren drie Belgische deelneemsters:
 Elise Mertens (reekshoofd 20) bereikte de derde ronde – hierin werd zij uitgeschakeld door Anastasija Sevastova uit Letland.
 Kirsten Flipkens en Alison Van Uytvanck strandden in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 Toernooischema Roland Garros (website)
 Toernooischema Roland Garros (PDF)

Roland Garros
ITF-toernooi in 2019